Sila je lahko:
 Sila, fizikalna količina
 Sila, priimek več znanih ljudi
 SILA, slovensko mednarodno združenje žensk